Aroostook kann sich beziehen auf:

 Aroostook River, ein Fluss im Nordosten der USA und Kanadas
 Aroostook County, ein Verwaltungsbezirk im US-Bundesstaat Maine
 Aroostook, eine Kleinstadt in der kanadischen Provinz New Brunswick

im NRHP gelistete Objekte:
 Aroostook County Courthouse and Jail, in Houlton, Maine, ID-Nr. 89002340